Віман — давньокорейський правитель
 Карл Віман — американський фізик, лауреат Нобелівської премії

Див. також 
 Вімана